Де́рвиш ( [derviš] «бедняк, нищий»), также каландар или календер — мусульманский аналог монаха, аскета; приверженец суфизма. Почтительное название суфийского проповедника-дервиша — ата ( — «отец»).

Разновидности дервишей 
Дервиши бывают странствующие и живущие в обителях («текие», «ханака») под началом шейха — блюстителя порядка и устава общины. Живущие в обителях дервиши часто бродяжничали, питаясь мирским подаянием, но периодически возвращаясь для совместных постов и молитв.

В некоторых городах Средней Азии (напр. Бухара, Самарканд и др.) для проживания дервишей городские власти на казённые средства или частные пожертвования строили ханаку.

Отличительной особенностью дервиша было отсутствие собственности. Дервишу не подобало говорить, например, «моя обувь» или «моё то-то и то-то» — у него не должно было быть собственности, поскольку всё принадлежит Богу. Если же дервиш чем-то и владел, то он этим был обязан делиться. Если дервиш не жил в нищете, то он компенсировал это щедростью и гостеприимством, когда он готов был всё отдать своему гостю, не оставляя ничего ни для себя, ни даже для своей семьи.

Иногда дервишей причисляют к монахам — но это спорно, так как сходство чисто внешнее, поскольку дервиши могли жениться, имели собственные дома и жили своей собственной жизнью.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Аскетизм